Eyquem ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Eyquem (* 1959), französischer Fußballspieler und -trainer
 Pierre Eyquem de Montaigne (1495–1568), Bürgermeister von Bordeaux